Равенство може да се отнася за:

 Равенство между половете
 Социално равенство
 Егалитаризъм
 Равенство на Ойлер
 Равноправие – равенство пред закона
 Реми – равенство в шахмата

Източници